Зумрад:

 Зумрад — советский фильм 1961 года
 Зумрад — сельская община в Таджикистане.